Hedwig von Anhalt ist der Name folgender Personen:

 Hedwig Friederike von Württemberg-Weiltingen (1587–1609), durch Heirat Fürstin Anhalt-Zerbst
 Agnes Hedwig von Anhalt (1573–1616), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen und Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg
 Dorothea Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1691–1752), durch Heirat Fürstin Anhalt-Zerbst